Yucheng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yucheng Shi, härad, Shandong, 
 Yucheng Xian (härad i Kina), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar